Spigolatura (agricoltura), tecnica agricola
Spigolatura (uccelli), strategia nutritiva degli uccelli
Spigolature dagli scritti di Bahá'u'lláh, raccolta di tavole della religione bahai

Pagine correlate 
La spigolatrice di Sapri, poesia di Luigi Mercantini